Citizens Activ — третий студийный альбом канадского рэпера Manafest, вышел в 24 июня 2008 года, но японское издание появилось примерно на месяц раньше мирового релиза, Japanese Edition включала в себя два дополнительных трека, лейбл был тот же BEC Recordings, а вот продюсером стал Метью Самуэльс.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Tooth & Nail Records